Togetherness est une série télévisée créée par Mark Duplass, Jay Duplass et Steve Zissis.
 Togetherness est un film d'Arthur Marks sorti en 1970.
 Togetherness est un film sorti en 2007.
  est un album de .